DUSP27 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 158 амінокислот, а молекулярна маса — 130 176.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори